Ро́ббен — фамилия и топоним.

 Роббен, Арьен (род. 1984) — нидерландский футболист.
 Роббен — остров в Атлантическом океане.